Le Verrouillage socio-technique ( lock-in)
 Un verrou, une pièce de serrurerie.
 Un mécanisme étanche d'engagement des munitions dans les armes à feu : verrou rotatif, verrou à bloc tombant, etc.
 Un verrouillage centralisé.

Voir aussi 
 Verrou (homonymie)